Estonia wystawia reprezentację kobiet na mistrzostwa Europy w curlingu od 2005, w 2014 Estonki zadebiutowały w grupie A. Mistrzostwa kraju wygrywały zespoły z Arenaria OÜ i Spordiklubi Puhastusimport CC MTÜ, łącznie w reprezentacji wystąpiło 13 zawodniczek.

Wyniki

Reprezentacja

Mecze

Bibliografia

Przypisy 

Curling w Estonii
Estonia, kobiety
Curling